Provincia Sud (o del Sud o Meridionale) è il nome di diverse unità amministrative di diversi paesi, fra cui:

 la Provincia del Sud del Camerun, divenuta nel 2008 regione;
 la Provincia Sud della Nuova Caledonia.
 la Provincia Meridionale del Ruanda;
 la Provincia Meridionale della Sierra Leone;
 la Provincia Meridionale dello Sri Lanka;
 la Provincia Meridionale dell'Uganda (vecchio ordinamento)
 la Provincia Meridionale dello Zambia;